Neuf navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Brilliant :
 le , un sloop capturé en 1696 et revendu en 1698 ;
 le , un sloop lancé en 1729 ;
 le , un navire de ligne de cinquième rang portant  lancé en 1757 et démoli en 1776 ;
 le , une frégate de sixième rang de  lancée en 1779 et démolie en 1811 ;
 le  est brièvement nommé Brilliant avant son lancement 1813 ;
 le , un navire de ligne de cinquième rang portant  lancé en 1814 ;
 le , un croiseur protégé de  lancé en 1891 ;
 le , un destroyer de  qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
 le , une frégate de Type 22 lancée en 1978, vendue à la Marine brésilienne en 1996 puis démolie en 2012.

Brilliant